Patric Della Rossa, né le  à Winterthour, est un joueur suisse professionnel de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 1993, il commence sa carrière avec les Kloten Flyers dans la LNA. Il remporte le championnat Suisse à six reprises, quatre fois avec Kloten en 1993, 1994, 1995, 1996 et deux avec ZSC Lions en 2001 et 2002. En 2010, il signe dans la LNB au HC Olten dont il devient le capitaine.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Suisse au niveau international. Il prend part aux sélections juniors. Il a participé à huit championnats du monde entre 1999 et 2007 et à deux olympiades en 2002 et 2006. Il disputa au total 175 matches avec 22 buts pour l'Equipe de Suisse du  au .

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1992-1993|| Kloten Flyers|| LNA|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Kloten Flyers||  LNA|| 32|| 2|| 4|| 6|| 0|| 11|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1994-1995|| Kloten Flyers||  LNA|| 30|| 2|| 0|| 2|| 6|| 12|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 1995-1996|| Kloten Flyers||  LNA|| 35|| 4|| 2|| 6|| 16|| 9|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 1996-1997|| Kloten Flyers||  LNA|| 46|| 3|| 7|| 10|| 20|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| rowspan=4|1997-1998|| Kloten Flyers||  LNA|| 8|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| ZSC Lions||  LNA|| 21|| 4|| 8|| 12|| 12|| 8|| 3|| 2|| 5|| 4
|-
| GCK Lions||  LNB|| 1|| 1|| 0|| 1|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| EHC Bülach||  LNB|| 5|| 1|| 3|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| ZSC Lions||  LNA|| 45|| 15|| 14|| 29|| 22|| 6|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 1999-2000|| ZSC Lions||  LNA|| 45|| 15|| 16|| 31|| 57|| 15|| 3|| 3|| 6|| 18
|-
| 2000-2001|| ZSC Lions||  LNA|| 44|| 4|| 7|| 11|| 40|| 13|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2001-2002|| ZSC Lions||  LNA|| 41|| 8|| 6|| 14|| 32|| 17|| 0|| 1|| 1|| 20
|-
| 2002-2003|| ZSC Lions||  LNA|| 44|| 6|| 8|| 14|| 34|| 12|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 2003-2004|| ZSC Lions||  LNA|| 29|| 3|| 7|| 10|| 73|| 13|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2004-2005|| EV Zoug||  LNA|| 39|| 8|| 11|| 19|| 12|| 9|| 2|| 1|| 3|| 26
|-
| 2005-2006|| EV Zoug||  LNA|| 42|| 6|| 8|| 14|| 69||  7|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2006-2007|| HC Bâle||  LNA|| 44|| 9|| 8|| 17|| 26|| 13|| 5|| 2|| 7|| 16
|-
| 2007-2008|| HC Bâle|| LNA|| 48|| 7|| 7|| 14|| 56|| 13 || 1|| 3|| 4|| 0
|-
| rowspan=2|2008-2009|| HC Davos|| LNA|| 20|| 2|| 4|| 6|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Kloten Flyers|| LNA|| 8|| 0|| 1|| 1|| 4|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2|2009-2010|| GCK Lions|| LNB|| 27|| 5|| 6|| 11|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Olten||  LNB|| 7|| 4|| 4|| 8|| 12|| 12|| 5|| 1|| 6|| 8
|-
| 2010-2011|| HC Olten|| LNB|| 42|| 10|| 8|| 18|| 58|| 10|| 4|| 4|| 8|| 0
|-
| 2011-2012|| HC Olten|| LNB|| 33|| 9|| 9|| 18|| 14|| 5|| 2|| 1|| 3|| 0

|626|| 99|| 117|| 216|| 489|| 164|| 20|| 16|| 36|| 82

|115|| 32|| 28|| 60|| 94|| 27|| 11|| 6|| 17|| 8

En équipe de Suisse 

|1993 || align="left"| CE Jr. B
| 7 || 9 || 2 || 11 || 2 || align="left"|
|-
|1994 || align="left"|CM Jr.
| 7 || 1 || 2 || 3 || 4 || align="left"|
|-
|1995 || align="left"| CM Jr. B
| 7 || 0 || 1 || 1 || 8 || align="left"|
|-
|1999 || align="left"| CM
| 6 || 1 || 0 || 1 || 4 || align="left"|
|-
|2000 || align="left"| CM
| 7 || 0 || 1 || 1 || 6 || align="left"|
|-
|2001 || align="left"| CM
| 6 || 1 || 1 || 2 || 2 || align="left"|
|-
|2002 || align="left"| JO
| 4 || 0 || 0 || 0 || 2 || align="left"|
|-
|2003 || align="left"| CM
| 7 || 0 || 0 || 0 || 2 || align="left"|
|-
|2004 || align="left"| CM
| 7 || 0 || 1 || 1 || 10 || align="left"|
|-
|2005 || align="left"| CM
| 7 || 0 || 0 || 0 || 6 || align="left"|
|-
|2006 || align="left"| JO
| 6 || 0 || 3 || 3 || 4 || align="left"|
|-
|2006 || align="left"| CM
| 6 || 1 || 1 || 2 || 4 || align="left"|
|-
|2007 || align="left"| CM
| 7 || 0 || 0 || 0 || 6 || align="left"|

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en juillet 1975
Naissance à Winterthour
Sportif zurichois
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur du EHC Kloten
Joueur du EHC Bülach
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Bâle
Joueur du HC Davos
Joueur du ZSC Lions
Joueur du HC Olten
Joueur du GCK Lions
Attaquant de hockey sur glace